Кубок маршала Тито 1983/1984 () — 36-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1983/1984
Спорт в Югославии в 1983 году
Спорт в Югославии в 1984 году
Югославия